Новоникола́евская — топонимы в России:

 Новониколаевская — станица в Калининском районе Краснодарского края.
 Новониколаевская — до 1957 г. название рабочего посёлка Новониколаевский, административный центр Новониколаевского района Волгоградской области.

См. также 
 Новониколаевский
 Новониколаевское